Csang Peng (1981) kínai festő- és fotóművész
 Csang Peng (1981) kínai vitorlázó, olimpikon